Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1980 w Lake Placid został rozegrany 17 lutego. Zawody odbyły się na trasie na stokach Whiteface Mountain. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Austriaczka Annemarie Moser-Pröll, srebro wywalczyła Hanni Wenzel z Liechtensteinu, a brąz zdobyła Szwajcarka Marie-Theres Nadig.

Wyniki

Bibliografia 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1980